BBX peut faire référence à :
  ;
 BBx, un langage informatique développé par Basis Intl en 1985, issu des Business Basics de MAI systems Corp (MAI Basic Four dans les années 1980) dont les deux descendants les plus connus sont BBJ et ProvideX ;
 BBX (renommé Blackberry 10), le système d'exploitation utilisé par les téléphones intelligents et tablettes BlackBerry ;
 BBX, une gamme de motocyclette du constructeur italien Bimota.